Mosse steht für:
 Mosse (Wipperfürth), eine Ortschaft der Gemeinde Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mossautal, eine Gemeinde im Odenwaldkreis, Hessen

Mosse ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Mosse (1846–1925), Jurist und Rechtsberater der Meiji-Regierung in Japan
 Anthony Mosse (* 1964), neuseeländischer Schwimmer
 Emil Mosse (1854–1911), Verleger, Bruder von Rudolf Mosse
 George L. Mosse (1918–1999), US-amerikanischer Historiker deutscher Herkunft; Sohn von Hans L. Mosse
 Hans Lachmann-Mosse (1885–1944), deutscher Verleger
 Irene Forbes-Mosse (1864–1946), deutsche Schriftstellerin und Malerin
 Kate Mosse (* 1961), britische Schriftstellerin
 Martha Mosse (1884–1977), deutsche Polizeirätin und Holocaustüberlebende
 Max Mosse (1873–1936), deutscher Internist
 Richard Mosse (* 1980), irischer Dokumentar-Fotograf
 Rudolf Mosse (1843–1920), deutscher Geschäftsmann und Verleger
 Sandy Mosse (auch: Sandy Moss; 1929–1983), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Werner E. Mosse (1918–2001), britischer Historiker

Siehe auch:
 Mossé
 Monsieur Mosse
 Moss (Begriffsklärung)
 Mosse-Lectures
 Mose (Begriffsklärung)